Церква святого Андрія — християнський храм, названий на честь святого апостола Андрія.



Київ 

 Андріївська церква — барокова церква Св. Андрія у Києві. Головний храм Української автокефальної православної церкви.
 Церква святого Андрія Янчиного монастиря — храм старого Києва 12 століття.
 Костьол святого Миколая (Київ) — одна з двох римо-Католицьких церков, що побудовані в Києві до 1917 року.

Львівська область 

 Церква святого Андрія (Клепарів) — греко-католицький храм у Львові в місцевості Клепарів.
 Церква Святого Андрія Первозваного (Львів) — церква УАПЦ, розміщена на вулиці Шевченка 66 у Львові.
 Церква святого Андрія — колишній костел Бернардинів, зараз греко-католицький храм у Старому місті Львова.
 Церква святого Андрія і Йосафата (греко-католицька) — вул. Чечета, 1.

Сумська область 

 Церква святого Андрія (Хоружівка) — церква УПЦ КП у містечку Хоружівка.

Костел святого Андрія (Краків) — римо-католицький храм у центрі міста Кракова.

Англіканська церква Святого Андрія (Москва)

Церква святого Андрія (Пресенсіо)

Собор святого Андрія Первозванного (Саут-Баунд-Брук) — головний храм і символ Української православної церкви США.
 Церква святого Андрія (Атланта)

Церква святого Андрія (Шатору) — головний храм містечка Шатору, регіон Центр-Долина Луари.

Див. також